Hrabák může být:
 hrabák (zvíře) – magický tvor  ze světa Harryho Pottera (zejm. Fantastických zvířat) spisovatelky J. K. Rowlingivé
 Hrabák (příjmení):
 Jan Hrabák (* 1959) – český hokejový brankář
 Jiří Hrabák (* 1961) – rozhlasový hlasatel, redaktor a manažer
 Josef Hrabák (1912–1987) – český literární historik, teoretik a kritik, komparatista a univerzitní profesor české literatury
 Josef Hrabák (montanista) (1833–1921) – český montanista a vysokoškolský pedagog